Barnesville peut désigner:
 Barnesville (Géorgie)
 Barnesville (Ohio)
 Barnesville (Kansas)
 Barnesville (Maryland)
 Barnesville (Minnesota)
 Barnesville (Pennsylvanie)